Sven Schneider (geboren am 9. Mai 1979 in Dillenburg, Hessen) ist ein deutsch-brasilianischer Dartspieler.

Leben 
Sven Schneider begann im Alter von 16 Jahren in seinem Heimatort Mittenaar mit Electronic Dart. Erste Erfolge konnte er früh mit dem dritten Platz bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft feiern. In den Jahren des Electronic Dart konnte er regional und national weit mehr als 250 Turniersiege feiern.

2006 begann er in der ersten Mannschaft des TSV Ginnheim in Frankfurt am Main Steeldart zu spielen. Ebenso spielte er ab dieser Zeit im Steeldart nationale und hessenweite Turniere.

Seit Juni 2013 lebt er in Brasilien, begann dort im August 2013 mit dem Dartsport und ist seit 2014 Nationalspieler für Brasilien. Er wurde 2014 beim Americas Cup und Karibik-Cup in Tampa in Florida eingesetzt.

Beim WDF/BDO-Major-Turnier Americas Cup konnte er sich unter die letzten 16 spielen.

Seit 2015 ist er Betreiber der SADC (South American Dart Corporation) und veranstaltet in Südamerika professionelle Dart-Turniere. Bei diesen Turnieren haben die Spieler die Möglichkeit, sich für den PDC World Cup of Darts (Brasilianisches Team) und die PDC-Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Wichtigste Erfolge 
 1997: Deutscher Meister Amateure American Dart
 1998: Europameister Amateure American Dart
 2008: German Masters Team 3. Platz
 2008: Deutscher Pokalsieger mit dem TSV Ginnheim
 2008/09: Hessenmeister Herren Einzel
 2009: 2. Platz Deutsche Pokalmeisterschaft mit dem TSV Ginnheim
 2010: 2. Platz Deutsche Team-Meisterschaft mit dem TSV Ginnheim
 14 Siege bei landesweiten Turnieren Herren Einzel
 2013: Brasilianischer Vize-Meister Herren Einzel und Mannschaft, brasilianischer Meister Herren Doppel
 2014: Sieger Copa Brasil, Sieger Brasília Open, Sieger Tocantins Masters, Brasilianischer Meister im Einzel, Doppel sowie Mannschaft.
 2015: Sieger Copa Brasil, Sieger Tatui Open, Brasilianischer Meister im Herren Einzel sowie Herren Doppel, Qualifikation für den Amerikas Cup und den Karibik Cup 2016 auf Barbados.
 2016: Tocantins Masters Sieger, Frankfurt Open Sieger, Sieger Tatui Open, Brasil Professional Championship Sieger, Brasilianischer Meister im Herren Einzel
 2017: Copa Brasil/ PDC qualifier Sieger, Brasilianischer Meister Herren Einzel, Brasil Profissional Sieger im Doppel (mit Diogo Portela), Sieger Tatui Open, 2. Platz „BigOne“ 2017
 2018: SADC Brasilianischer Meister im Herren Einzel, Doppel und Cricket. „Big One 2018“ Sieger, Copa Brasil Sieger, Rio Trophy und Friburgo Open Sieger.

Einzelnachweise 

Dartspieler (Deutschland)
Dartspieler (Brasilien)
Deutscher
Geboren 1979
Mann